Скопление Геркулеса (Abell 2151) — скопление галактик в созвездии Геркулеса. Оценки расстояния до скопления разнятся: 500 млн световых лет — 1 млрд световых лет.

Включено в каталог скоплений галактик Эйбелла 1958 года. Скопление содержит более 200 галактик, 2 класс богатства. Принадлежит III типу по классификации Баутц — Моргана, содержит большое количество спиральных галактик и несколько взаимодействующих галактик. Самой яркой галактикой является эллиптическая галактика NGC 6041.

Скопление Геркулеса является частью сверхскопления Геркулеса, входящего в состав Великой стены CfA2.

Примеры галактик скопления

См. также 
 Список скоплений галактик каталога Эйбелла

Примечания

Ссылки 
 Hercules Cluster — Университет Алабамы
 SIMBAD - ACO 2151 -- Cluster of Galaxies
 NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE - NED results for object ABELL 2151

Объекты каталога Abell
Скопления галактик